Каловето () — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.

Население составляет 1431 человек, плотность населения составляет 60 чел./км². Занимает площадь 24 км². Почтовый индекс — 87060. Телефонный код — 0983.

Покровителем коммуны почитается святой  , празднование 17 января и 16 июля.

Примечания

Ссылки